Lícia pode referir-se a:

 Lícia - região da Anatólia e província romana.
 Lícia e Panfília - província romana (74–325) criada por Vespasiano na Anatólia.
 Licia Lacerda - carnavalesca brasileira.
 Lícia Magna (1909-2007) - atriz brasileira.
 Lícia Manzo (1965) - atriz e roteirista brasileira.
 Licia Troisi (1980) - escritora italiana. 
 Nydia Licia Pincherle (1926) - atriz e diretora ítalo-brasileira.

Ver também 
 Lycia